Korsvoll IL é um clube de futebol da Noruega fundado em 5 de março de 1899. Sua sede fica em Oslo.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1899
Clubes de futebol da Noruega